Vang Feng (1971) kínai énekes és dalszövegíró, a kínai rockzene egyik képviselője
 Vang Feng (1979) olimpiai bajnok kínai műugró
 Vang Feng (1985) kínai síkvízi kajakozó, olimpikon